Pescatori – coloro che praticano l'attività della pesca

Persone 
 Armando Pescatori – generale italiano
 Christian Pescatori – pilota automobilistico italiano
 Erminio Pescatori – patriota e giornalista italiano
 Fabrizio Pescatori – nuotatore italiano
 Lilla Menichelli Pescatori – attrice italiana
 Max Pescatori – giocatore di poker italiano
 Nicola Pescatori – attore italiano

Pagine correlate 
 Pescatore (disambigua)